Wold, även skrivet Vold, är ett norskt efternamn, som också förekommer i andra nordiska länder. Offentlig statistik från 2014 ger följande antal personer i de nordiska länderna med namnformerna
 Wold: Sverige 98, Danmark 39, Norge 3383, Finland (medräknat utflyttade) 7. 
 Vold: Sverige 32, Danmark 27, Norge 1870, Finland 0. 
Totalt blir detta: Sverige 130, Danmark 66, Norge 5253, Finland (medräknat utflyttade) 7.

Personer med efternamnet Wold eller Vold
 Agnes Wold (född 1955), svensk professor i klinisk bakteriologi
 Allen L Wold (född 1943), amerikansk science fiction-författare
 Anita Wold Jensen (född 1956), norsk backhoppare
 Anna-Lisa Arrhenius-Wold (1914–1994), svensk matematiker
 Herman Wold (1908–1992), norsk-svensk statistiker och nationalekonom
 Jan Erik Vold (född 1939), norsk lyriker, översättare och litteraturskribent
 Ludvig Vold (1839–1923), dansk arkitekt
 Oluf Wold-Torne (1867–1919), norsk målare
 Susse Wold (född 1938), dansk skådespelare
 Svante Wold (född 1941), svensk kemist, professor i kemometri

Se även
 Vold

Källor

Norska efternamn
Svenska efternamn
Danska efternamn